Die Libéma Open 2022 waren ein Damen-Tennisturnier in Rosmalen bei ’s-Hertogenbosch. Das Rasenplatzturnier der Kategorie WTA 250 war Teil der WTA Tour 2022 und fand vom 6. bis 12. Juni 2022.

Titelverteidigerinnen waren Alison Riske im Einzel sowie die Paarung Shūko Aoyama/Aleksandra Krunić im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Libéma Open 2022 fand vom 4. bis 6.  Juni 2022 statt. Ausgespielt werden sechs Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2022
Tennisturnier in ’s-Hertogenbosch